Список кантри-хитов № 1 1998 года включает самые популярные песни жанра кантри-музыки, которые возглавляли американский хит-парад Hot Country Songs журнала Billboard в 1998 году.
Песня «You're Still the One» певицы Шанайя Твейн одновременно возглавила два разных американских чарта: Hot Country Songs и Adult Contemporary. Таким образом, она стала 1-й из 5 в истории песен, одновременно лидировавших в этих двух хит-парадах, среди которых Love Story (Тейлор Свифт, 2009), «What Hurts The Most» (Rascal Flatts, 2006-07), «I Hope You Dance» (Lee Ann Womack, 2001), «Breathe» (Фэйт Хилл, 2000) и «You're Still the One» (Шанайя Твейн, 1998).

Список

См. также 
 Список кантри-альбомов № 1 в США
 Список синглов №1 в США в 1998 году

Примечания

Ссылки 
 Billboard Hot Country Songs chart  — online version. 

Чарты Billboard 1998 года
Списки кантри-хитов Billboard
Списки хитов № 1 1998 года
1998 год в музыке США